fraktura (krój pisma)
 Fraktura (film)